Rörselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörselet (Norsjö socken, Västerbotten, 720415-165444), sjö i Norsjö kommun,  (11,8 ha)
Rörselet (Norsjö socken, Västerbotten, 720731-169261), sjö i Norsjö kommun, 
Rörselet, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (4,39 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn